

Lieux

Punchbowl dans la banlieue de Sydney en Australie ;
Punchbowl, dans la banlieue de Launceston en Australie ;
Punchbowl Crater à Oahu, Hawaii, États-Unis ;
 Cimetière Punchbowl ou National Memorial Cemetery of the Pacific ;
 Punchbowl, une vallée qui a été le site d'une bataille de la Guerre de Corée impliquant la  division d'infanterie des États-Unis d'Amérique.

Autres utilisations

Punchbowl.com, un site d'organisation de fêtes

Punchbowl, une ville imaginaire dans Stubbs the Zombie